Ptaki:
 gatunek ptaka z rodzajów Pavo i Afropavo w rodzinie kurowatych (Phasianidae):
 paw indyjski (Pavo cristatus),
 paw złoty (Pavo muticus),
 paw kongijski (Afropavo congensis),
 paw szmaragdowy – krzyżówka pawia indyjskiego i pawia złotego.

Inne:
 Gwiazdozbiór Pawia,
 PAW (Physics Analysis Workstation),
 PAW (Pracownia Alternatywnego Wychowania).
 Paw – rzeźba plenerowa w Poznaniu
 Paw królowej – powieść Doroty Masłowskiej